Origanum steht für:

 Dost (Gattung) in der Biologie
 Origanum vulgare in der Pharmazie, siehe Oregano